Мора́вець — представник західнослов'янського народу мора́вців (, мора́вці), який мешкає переважно у Моравії (східна частина Чеської Республіки).

Прізвище 
Мора́вець () — чеська прізвище:

Відомі особи 
 Давид Моравець (1973) — чеський хокеїст.
 Зденек Моравець (1968) — чеський астроном.
 Ондржей Моравець (1984) — чеський біатлоніст.
  (1895—1966) — чеський розвідник.
  (1939) — чеський паразитолог.

 Ернст Моравець (1894—1980) — австрійський скрипаль, альтист і музичний педагог.

Топонім 
 Моравець — місто у районі Ждяр-над-Сазавою, у краю Височина, Чеської Республіки.

Література 
 Моравець — один з роботів-моравців, які захищають роботолога Ганса Моравця, придуманих романістом-фантастом Деном Сіммонсом у романі «Іліон» (Ilium).

Див. також 
 Моравіц

Багатозначні терміни
Чеські прізвища